Amal puede referirse a:

Localidades 
 Åmål, un municipio de la provincia de Västra Götaland (Suecia).

Organizaciones 
La Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (AMAL).
El Movimiento Amal (en árabe, حركة أمل Ḥarakat Amal; amal significa «esperanza») es una organización política islamista chií moderada del Líbano.